Ruggero Settimo – włoski polityk, dyplomata, kontradmirał floty sycylijskiej
 Settimo Milanese  – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan
 Settimo San Pietro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Cagliari
 Settimo Rottaro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Settimo Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Settimo Vittone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn